Belakang Pondok (Ratu Samban), een plaats in Indonesië
Belakang Pondok (Padang Selatan), een plaats in Indonesië